Psou (Abchazisch: Ҧсоу) is een dorp in het district Gagra in Georgië. Het ligt aan de rivier de Psou.

Het dorp werd in 1884 gesticht door mensen uit Kuusalu (Estland). Tijdens de oorlog tussen Abchazië en Georgië in 1993 gingen de meeste Esten weg.

Plaats in Abchazië